Yeboah ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Yeboah (* 1966), ghanaischer Fußballspieler
 Daniel Yéboah (* 1984), ivorischer Fußballtorhüter
 Daniel Yeboah (* 1984), ghanaischer Fußballspieler
 Godfred Yeboah (1980–2021), ghanaischer Fußballspieler
 John Yeboah (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Kelvin Yeboah (* 2000), italienischer Fußballspieler
 Kevin Ansu Yeboah (* 1986), deutscher American-Football-Spieler
 Kwame Yeboah (* 1994), australischer Fußballspieler
 Regina Yeboah (* 1996), ghanaische Siebenkämpferin
 Rita Yeboah (* 1976), ghanaische Fußballspielerin
 Rose Yeboah (* 2001), ghanaische Hochspringerin

 Yaw Yeboah (* 1997), ghanaischer Fußballspieler